Rai sau RAI se poate referi la:

 Rai, paradis
 Raï, formă de muzică populară, originară din Oran, Algeria
 Rai, Orne, comună în departamentul Orne, Franța
 RAI - Radiotelevisione Italiana, televiziune din Italia
 RAI Asigurări, companie de asigurări din România

Nume de familie 
 Aishwarya Rai, actriță indiană